Кубок Чорногорії з футболу 2009–2010 — 4-й розіграш кубкового футбольного турніру в Чорногорії. Титул вдруге здобув Рудар.

Календар

Перший раунд 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|16 вересня 2009

|}

1/8 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>21 жовтня/3 листопада 2009

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>21 жовтня/4 листопада 2009

|}

1/4 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>25 листопада/9 грудня 2009

|}

1/2 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>14/28 квітня 2010

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Чорногорії на soccerway
 Кубок Чорногорії на rsssf 

2009-10
Чорногорія
Чорногорія